Prélude steht für:
 Präludium, Instrumentalwerk mit eröffnendem oder hinführendem Charakter
 Prélude (Film), deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2019